Langzaam (album), een album van Wolter Kroes uit 2006
 Langzaam (Kevin), een lied van Kevin in samenwerking met Lijpe uit 2020
 Langzaam (Delany & Jack), een lied van Delany & Jack uit 2020